Otó IV de Scheyern (~1083 - 1156), comte de Schleyern i comte palatí de Baviera
 Otó IV del Sacre Imperi Romanogermànic (1175/1176 - 1218), monarca de la dinastia Welf coronat emperador el 1209 
 Otó IV de Baviera o Otó II de Wittelsbach (1206 – 1253), duc de Baviera i comte palatí del Rin
 Otó IV de Caríntia o Otó I d'Habsburg (1301 - 1339), duc d'Àustria i Estíria, duc de Caríntia i marcgravi de Carniola
 Otó IV de Brunswick-Grubenhagen (1320 – 1398), quart i últim marit de Joana I de Nàpols, comte consort de Provença
 Otó IV de Borgonya (~1248 - 1303), comte palatí de Borgonya i comte d'Artois de la casa d'Ivrea
 Otó IV de Wittelsbach o Otó VI de Baviera (1307 - 1334), duc de la Baixa Baviera